Specie har flere betydninger:

 Speciedaler – en gammel dansk mønt, hvis værdi var lig med fire kroner
 Specie (småkage) – en type påskesmåkage, der er flad og på størrelse med en speciedaler.